Grímsfjall kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Grímsfjall (berg), Suðuroyar sýsla,

Island 

 Grímsfjall (bergstopp), Norðurland eystra, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar